Марк Васильевич Демидовцев (13 мая 1929, Павлово, Нижегородская область, РСФСР, СССР — 1 июня 2011, Тольятти, Самарская область, Россия) — советский художественный конструктор, бывший главный дизайнер ОАО «АВТОВАЗ».

Член Союза дизайнеров России. Член Союза архитекторов России. Имеет свыше сорока авторских свидетельств на промышленные образцы автомобилей Комитета по изобретениям СССР.

Биография 
Родился 13 мая 1929 года в городе Павлово-на-Оке Горьковской области в семье служащего.

После окончания семи классов, в 1943 году, поступил в ремесленное  завода  городе Павлово-на-Оке. С 1945 по 1952 год работал слесарем-гравером этого завода.

В 1952 году поступил в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. Мухиной (на восьмигодичное обучение). В 1960 году, после окончания учёбы, поступил на Павловский автобусный завод руководителем бюро художественного конструирования автобусов, где была организована работа по созданию бюро и мастерские.

В 1967 и 1969 годах участвовал в международных конкурсах по автобусам в городе Ницца (Франция). За оригинальность и новизну был награждён двумя золотыми знаками, а Павловский завод был отмечен Кубком президента Франции Шарля Де Голля (за дизайн автобуса ПАЗ «Турист»).

В 1970 году М. Д. Демидовцев был приглашен на Волжский автомобильный завод в конструкторско-экспериментальное управление на должность руководителя отдела дизайна автомобилей. Здесь он организовал службу дизайна, руководил проектными работами всех разрабатываемых автомобилей ОАО «АВТОВАЗ». Позже был назначен главным дизайнером ОАО «АВТОВАЗ» .

В 1998—2011 годах был помощником вице-президента по техническому развитию ОАО «АВТОВАЗ».

В последние годы жизни, занимался общественной деятельностью, отдавал много сил воспитанию нового поколения дизайнеров, разрабатывал различные архитектурные объекты, в том числе памятные знаки в честь 60-летия Победы, установленные в кварталах Автозаводского района. По проектам Демидовцева был построен парковый комплекс истории техники, здание дизайн-центра ОАО «АВТОВАЗ», здание 50 корпуса ОАО «АВТОВАЗ», здание православной гимназии и расположенная напротив здания НТЦ ОАО «АВТОВАЗ» часовня.

.

Умер 1 июня 2011 года, похоронен на Баныкинском кладбище на аллее Почетных граждан Тольятти.

В 2014 году в Тольятти был учрежден благотворительный фонд им. М.В. Демидовцева, деятельность которого сосредоточена на консолидации усилий власти, граждан и профессионалов в создании комфортной среды проживания жителей города.

Тольяттинской школе № 47 присвоено имя Марка Васильевича Демидовцева, в 2020 году в школе ему будет установлена мемориальная доска.

Награды и звания 
 Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1973), Дружбы народов (1991), орденом Почета (1995), а также медалью Русской Православной Церкви Преподобного Сергия Радонежского I степени (2000).
 Награждён медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда (За долголетний добросовестный труд)», а также медалью «Ветеран Волжского автомобильного завода» и медалью Союза дизайнеров России за заслуги в развитии дизайна.
 Лауреат Премии Президента РФ в области литературы и искусства (2003)
 25 мая 2005 года за выдающиеся заслуги перед городским сообществом в области науки и техники и активную общественную работу Демидовцеву Марку Васильевичу было присвоено звание «Почетный гражданин города Тольятти».

Примечания

Ссылки 
 Демидовцев Марк Васильевич — помощник вице-президента по техническому развитию ОАО «АвтоВАЗ» (1929—2011)
  Союз дизайнеров россии: МАРК ДЕМИДОВЦЕВ — НАШ ВЫДАЮЩИЙСЯ СОВРЕМЕННИК
 Автомобильный дизайн СССР

Почётные граждане Тольятти
Персоналии:АвтоВАЗ
Архитекторы Тольятти
Похороненные на Баныкинском кладбище
Лауреаты премии Президента Российской Федерации
Лауреаты премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства